

Топоним

Белоруссия 
 Замошенье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Замошенье — деревня в Гультяевской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Замошенье — деревня в Пригородной волости Пустошкинского района Псковской области.